Левидов — еврейская фамилия. Происходит от Левит. Распространена в Прибалтике.

 Левидов, Александр Михайлович (1895—1968) — российский литературовед.
 Левидов, Виктор Александрович — российский учёный-литературовед.
 Левидов, Иосиф Ионович (1881—1941) — доктор медицинских наук, специалист по голосу, работал в Санкт-Петербургском городском дворце творчества юных (тогда Ленинградский дворец пионеров).
 Левидов, Михаил Юльевич (1892—1942) — советский писатель, литературовед, драматург.

Левидова 
 Левидова, Валентина Иосифовна (1924—2009) — советский и российский драматург.
 Левидова, Инна Михайловна (1916—1988) — российский переводчик, критик, библиограф.
 Левидова, Майя Михайловна (1921—2012) — российская художница.
 Левидова (Войтинская), Надежда Савельевна (1886—1965) — советская художница, переводчик, прозаик.

Примечания